Le samedi  est le 350 jour de l'année 1871.

Naissances 
 Edwin Field (mort le ), joueur anglais de rugby à XV
 Ernest Shipman (mort le ), producteur canadien
 Manuel Fernández Silvestre (mort le ), général espagnol

Décès 
 Albert Grzymalda (né le ), homme politique polonais
 Willibald Alexis (né le ), écrivain allemand

Événements 
 Découverte de la galaxie NGC 463

Voir aussi 
 16 décembre et décembre 1871